Puerto Ricaans Open, een golftoernooi
 WTA-toernooi van San Juan, een tennistoernooi